Vân Đình, thị trấn in ứng Hòa, Hanoi, Vietnam.
 Vần Dính, xã in Hà Quảng, Cao Bằng, Vietnam.